Ebang peut désigner : 
 Ebang, un village de la Région du Nord-Ouest (Cameroun) dans la commune d'Andek ;
 Ebang I, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Soa ;
 Ebang II, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Soa ;
 Ebang-Mengong, un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Bikok ;
 Ebang-Minala (Batchenga), un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Batchenga ;
 Ebang-Minala (Sa'a), un village de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Sa'a ;
 Didier Ovono Ebang, un footballeur gabonais ;
 Juan Pablo Ebang Esono, un réalisateur guinéo-équatorien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme